Différents pays possèdent une décoration portant ce nom de Distinguished Service Cross ou DSC:
 Distinguished Service Cross (Royaume-Uni), instituée le  (initialement Conspicuous Service Cross), troisième plus haute décoration militaire navale décernée par le Royaume-Uni.
 Distinguished Service Cross (États-Unis), décoration militaire des États-Unis d'Amérique instituée le  par une loi du Congrès.
 Distinguished Service Cross (Australie), instituée en 1991 pour remplacer en  Australie un certain nombre de décorations impériales britanniques.

Décoration militaire australienne